Зыгмунт Краузе (, 19 сентября 1938, Варшава) — польский композитор и пианист.

Биография 
Обучался композиции и игре на фортепиано в Музыкальной академии имени Фредерика Шопена в Варшаве. Учился у Нади Буланже в Париже (1966—1967). В 1967 году основал ансамбль «Варштат музычны» (Музыкальная мастерская), исполнявший авангардную музыку XX века. В 1982—1989 работал в IRCAM. Был председателем Международного общества современной музыки (1987—1990). С 2006 года — профессор Музыкальной академии имени Фредерика Шопена.

Творчество 
Как композитор сложился под влиянием взглядов и творчества художника Владислава Стжеминского (так называемый унизм, близкий в музыке к минимализму).

Произведения 
 Пьеса для оркестра No. 1 (1969)
  Пьеса для оркестра No. 2 (1970)
 II струнный квартет (1970)
 Folk Music для оркестра (1972)
 Aus aller Welt stammende для 10 струнных (1973)
 Soundscape для инструментов, предметов и магнитофонной ленты (1975)
 Fete galante et pastorale для оркестра и 4-х солистов (1975)
 Концерт для фортепиано (1976)
 Suite de dances et de chansons для клавесина и оркестра (1977)
 Концерт для скрипки (1980)
 Звезда, камерная опера (1980)
 Tableau vivant для камерного оркестра (1982)
  Пьеса для оркестра No. 3 (1982)
 Арабеска для фортепиано и камерного оркестра (1983)
 III струнный квартет (1983)
 Quatuor pour la naissance (1984)
 Symphonie Parisienne (1986)
 From Keyboard to Score для фортепиано (1987)
 La Terre для сопрано, фортепиано и оркестра, на стихи Ива Бонфуа (1995)
 II концерт для фортепиано (1996)
 Ивонна, принцесса Бургундии, опера по драме Гомбровича (2004)
 Бал в опере для камерного хора и 12 инструментов, по поэме Юлиана Тувима (2006)
 Полиевкт, опера по трагедии Корнеля (2010, пост. Хорхе Лавелли)

Преподавательская деятельность 
Вел семинары в Польше и за границей (Дармштадт, Базель, Стокгольм, Лос-Анджелес, Иерусалим, Токио, Осака, Гонконг).

Признание и награды 
Первая премия на конкурсе Гаудеамус (1966). Серебряный крест за заслуги перед Польшей (1975). Кавалер ордена искусств и литературы (1984). Золотой крест ЮНЕСКО за заслуги (2004). Золотой крест за заслуги перед Польшей (2004). Офицер ордена Почётного легиона (2007). Премии министерства культуры Польши (1989, 2005).

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт,
 Zygmunt Krauze page

Примечания 

Композиторы Польши XX века
Оперные композиторы Польши
Композиторы-минималисты
Академические музыканты Польши
Пианисты Польши